Джаната дал — название нескольких политических партий.

 Джаната дал — индийская политическая партия.
 Джаната дал — непальская политическая партия.

См. также 
 Джаната — индийская политическая партия.